В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Ліндсі Девенпорт здобула титул, у фіналі перемігши Жустін Енен 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Дженніфер Капріаті (чвертьфінал)
  Ліндсі Девенпорт (переможниця)
  Кім Клейстерс (2-ге коло)

 Амелі Моресмо (чвертьфінал)
 Жустін Енен (фінал)
 Наталі Тозья (2-ге коло)
 Меган Шонессі (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix